Namnet Björn Olsson kan syfta på:

Björn Olsson (fotograf), född 1967, svensk fotograf och skidskytt
Björn Olsson (ishockeyspelare), född 1957, svensk ishockeyspelare och coach
Björn Olsson, född 1963, svensk musiker, gitarrist i rockbanden Union Carbide Productions och The Soundtrack of Our Lives